Das ABN AMRO World Tennis Tournament 2018 war ein Tennisturnier, welches vom 13. bis 19. Februar in Rotterdam stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2018 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in New York City die New York Open und in Buenos Aires die Argentina Open gespielt. Beide gehörten zur Kategorie der ATP World Tour 250, während das Turnier in Rotterdam zur höher dotierten Kategorie ATP World Tour 500 zählte.

Jo-Wilfried Tsonga war Titelverteidiger im Einzel, während im Doppel Ivan Dodig und Marcel Granollers im Vorjahr siegreich waren. Mit seinem Sieg im Viertelfinale gegen Robin Haase übernahm Roger Federer nach mehr als fünf Jahren wieder die Spitzenposition in der Weltrangliste – als ältester Spieler der Geschichte.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.862.295 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.996.245 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 10. bis 11. Februar 2018 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze im Einzel sowie ein Platz im Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
  (PDF; 119 kB)
  (PDF; 106 kB)
  (PDF; 142 kB)
  (PDF; 130 kB)

Einzelnachweise 

ATP World Tour 2018
Tennisturnier in Rotterdam